Miejscowości w USA:
 Dearborn – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Dearborn – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
Gminy w USA:
 Dearborn (ang. Dearborn Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dearborn (ang. Dearborn County) – w stanie Indiana